Kruik (verpakking), een stenen, houten, aarden of metalen voorwerp waarin men iets bewaart, vooral voor vloeistoffen.
Bedkruik, een heetwaterbron van kunststof of metaal die 's nachts voor warmte zorgt.